Georgi Ivanov (1940) bolgár űrhajós, politikus
 Georgi Ivanov (1947) olimpiai ezüstérmes bolgár válogatott labdarúgó, Georgi Cvetkov Ivanov
 Georgi Ivanov (1976) bolgár válogatott labdarúgó, klubmenedzser
 Georgi Ivanov (1985) bolgár atléta, súlylökő, olimpikon
 Georgi Ivanov (1989) bolgár szabadfogású birkózó, olimpikon